szellemíró vagy régiesen „néger”, foglalkozás
Szellemíró (The Ghost), Robert Harris 2007-ben kiadott regénye
Szellemíró (The Ghost Writer), a regény 2010-es filmfeldolgozása Roman Polański rendezésében